El término genciana amarilla puede hacer referencia a:

 El nombre común de la planta Gentiana burseri;
 El nombre común de la planta Gentiana lutea.